Lego City Police é uma animação da Dinamarca baseado nos brinquedos Lego feitos por Ole Kirk Christiansen, atualmente a série é exibida no Cartoon Network Brasil. A série conta a história de três policias (Policial 1, Policial 2, e Policial 3) que tentam prender três ladrões. Nos episódios 5 e 6 novos personagens aparecem.

Personagens

Policias
Policial 1: É o chefe da delegacia, sempre com sua xicara de café
Policial 2: É ele que dirige a moto, sempre com seu capacete
Policial 3: É ele que dirige o carro, sempre com seu chapéu

Ladrões
Ladrão 1: É o chefe da quadrilha, possui um dente de ouro
Ladrão 2: É o ajudante do chefe, têm um chapéuverde
Ladrão 3: É o ajudante do chefe, têm um comportamento infantil

Episódios 

Lego